De familienaam Posthumus Meyjes kan betrekking hebben op een van de volgende personen:
 Jeremias Meyjes gehuwd met Atje Posthumus
 Jeremias Meyjes (1768-)
 Reinier Posthumus Meyjes (1803-1891), predikant
 Jeremias Posthumus Meyjes (1831-1908), predikant en hoogleraar
 Christiaan Bernhard Posthumus Meyjes (1858-1922), architect
 Christiaan Bernhard Posthumus Meyjes (1893-1974), architect
 Egbert Johannes Wernhard Posthumus Meyjes (18 mei 1871, Amsterdam - 25 februari 1949, Den Haag), predikant

 Fokke Eduard Posthumus Meyjes (1865-1926), jurist
 Willem Christiaan Posthumus Meyjes (1880-1947), predikant
 C.B. Posthumus Meyjes (1913-1998), diplomaat en predikant
 Frank Ferdinand Posthumus Meyjes (1920-1985), onder meer directeur van De Nederlandsche Bank (1971-1976)
 G.H.M. (Hans) Posthumus Meyjes (1927-2008) theoloog en hoogleraar
 Paul Theodoor Posthumus Meyjes, ingenieur en NS-directeur, bekend van zijn radiopraatjes "De Spoorwegen spreken" tijdens de Wederopbouw
 Herman Christiaan Posthumus Meyjes (1927-2017), diplomaat en (stads)dichter

Gerelateerd zijn ook Meyjes en Van Oostrom Meyjes.